Carl Vogel kan syfta på bland andra:

* Carl Vogel (1828–1897), tysk kartograf
 Carl Vogel (1845–1910), svensk militär